Ла-Конкордия () — топоним, распространённый в испаноязычных странах. В переводе означает согласие, взаимопонимание.

 Ла-Конкордия — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас;
 Ла-Конкордия — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Ла-Конкордия — муниципалитет в Никарагуа, департамент Хинотега.
 Ла-Конкордия — муниципалитет в Уругвае, департамент Сорьяно.
 Ла-Конкордия — кантон в Эквадоре, провинция Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас.

См. также 
 Конкордия